El Día Africano del Medio Ambiente se conmemora anualmente el 3 de marzo de cada año y fue establecido por la Organización para la Unidad Africana en 2002 como una forma de crear conciencia sobre los desafíos ambientales apremiantes que enfrenta el continente. En 2012 la Unión Africana acordó también conmemorar ese día el Día de Wangari Maathai para honrar el legado de la activista ganadora del Premio Nobel de la Paz, la ecologista keniana Wangari Maathai.

El 3 de marzo también se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre.

Este día se celebran diversas actividades ambientalistas que abordan los desafíos y oportunidades relacionados a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación en el continente.

Contexto 
Las causas que contribuyen a la pérdida de ecosistemas y la destrucción de hábitats en África incluyen el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la expansión de la agricultura comercial y la acuicultura a gran escala, la urbanización, la demanda de energía y los nuevos proyectos de infraestructura. Así como los gobiernos en todo el continente están adquiriendo nueva riqueza a partir de los depósitos de petróleo, carbón y gas descubiertos recientemente, ha habido un aumento correspondiente en las actividades de exploración y minería en áreas ecológicas sensibles. Sumado a esto, el cambio climático está teniendo un impacto en el crecimiento y la productividad de muchos ecosistemas importantes.

Temas del Día Africano del Medio Ambiente

Referencias 

Eventos ecologistas
Celebraciones del día
Fiestas de marzo